Spiegel Historiael (handschrift), een vroeg veertiende-eeuws handschrift naar Jacob van Maerlant bewaard als KA XX in de Koninklijke Bibliotheek (Nederland).
Spiegel Historiael (kroniek), een dertiende-eeuwse kroniek geschreven door Jacob van Maerlant
Spiegel Historiael (tijdschrift), een populairwetenschappelijk historisch tijdschrift